Ryk steht für:

 Ryk (* 1989), deutscher Sänger und Komponist
 Ilona Ryk (* 1960), deutsche Badmintonspielerin 

RYK steht für:
 Flughafen Rahimyar Khan, Pakistan (IATA-Code)

Abkürzung